Ermita del Remei (Alcover), a uns tres quilòmetres de la vila d'Alcover (Alt Camp) 
 Ermita del Remei (Camprodon), edifici de Camprodon (Ripollès) 
 Ermita del Remei (Cervelló), edifici religiós del municipi de Cervelló (Baix Llobregat) 
 Ermita del Remei (Utiel), edifici religiós a la comarca Requena-Utiel 
 Ermita del Remei o el Remei (Alcanar), edifici a uns tres quilòmetres del nucli urbà d'Alcanar, sobre un petit tossal
 Ermita del Remei de Baix, ruïnes al municipi de Ripoll (Ripollès) 
 Ermita del Remei del Mas Eroles, conjunt de masia i ermita del municipi de Castell i Platja d'Aro (Baix Empordà)
 Ermita del Remei o Sant Sebastià (Santa Maria de Palautordera)